Die NBA-Saison 1989/90 war die 44. Saison der National Basketball Association. Meister wurden wie auch schon im Jahr zuvor die Detroit Pistons, indem sie die Portland Trail Blazers im Finale mit 4:1 besiegten.

Saisonnotizen 
 Die Minnesota Timberwolves und die Orlando Magic kamen als 26. und 27. Franchise in die NBA.
 Alle Teams aus Texas erreichten die Playoffs. Dies geschah erst wieder 2004.
 Das All-Star-Game fand in Miami, Florida statt. Das Team der Eastern Conference gewann mit 130:113 gegen das Team der Western Conference.
 Nach 37 Jahren Amtszeit gab Johnny Most seinen Job als Radiosprecher der Boston Celtics ab. Sein Radiokommentar "Havlicek stole the ball!!" in den Eastern Conference Finals 1965 war zur Legende geworden.
 Zum neunten Mal in Folge erreichten die Los Angeles Lakers als Mannschaft mit der besten Bilanz in der Western Conference die Play-offs. Dies sollte ihnen in der Folge erst 2000 wieder gelingen.

Endstände 
 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

NBA-Auszeichnungen 
 Most Valuable Player: Magic Johnson, Los Angeles Lakers
 Rookie of the Year: David Robinson, San Antonio Spurs
 Defensive Player of the Year: Dennis Rodman, Detroit Pistons
 Sixth Man of the Year: Ricky Pierce, Milwaukee Bucks
 Most Improved Player: Rony Seikaly, Miami Heat
 Coach of the Year: Pat Riley, Los Angeles Lakers
 All-NBA First Team:
 F – Karl Malone, Utah Jazz
 F – Charles Barkley, Philadelphia 76ers
 C – Patrick Ewing, New York Knicks
 G – Michael Jordan, Chicago Bulls
 G – Magic Johnson, Los Angeles Lakers
 All-NBA Second Team:
 F – Larry Bird, Boston Celtics
 F – Tom Chambers, Phoenix Suns
 C – Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
 G – John Stockton, Utah Jazz
 G – Kevin Johnson, Phoenix Suns
 All-NBA Third Team:
 F – James Worthy, Los Angeles Lakers
 F – Chris Mullin, Golden State Warriors
 C – David Robinson, San Antonio Spurs
 G – Clyde Drexler, Portland Trail Blazers
 G – Reggie Miller, Indiana Pacers
 NBA All-Rookie Team:
 Tim Hardaway, Golden State Warriors
 Pooh Richardson, Minnesota Timberwolves
 David Robinson, San Antonio Spurs
 Sherman Douglas, Miami Heat
 Vlade Divac, Los Angeles Lakers
 NBA All-Defensive First Team:
 Dennis Rodman, Detroit Pistons
 Buck Williams, Portland Trail Blazers
 Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
 Michael Jordan, Chicago Bulls
 Joe Dumars, Detroit Pistons
 NBA All-Defensive Second Team:
 Kevin McHale, Boston Celtics
 Rick Mahorn, Philadelphia 76ers
 David Robinson, San Antonio Spurs
 Derek Harper, Dallas Mavericks
 Alvin Robertson, Milwaukee Bucks

Playoffs 
In der ersten Playoffrunde wurde im Best-of-Five-System gespielt, ab der zweiten Runde dann im Best-Of-Seven-System.

Weblinks 
 Die Saison 1989/90 bei basketball-reference.com

Einzelnachweise 

NBA-Saison
Basketballsaison 1989/90